Marie-Claude Sandrin, écrivain français.
 Patrick Sandrin, photographe, réalisateur, producteur français.
 Pierre Sandrin, compositeur français de la Renaissance